Apró ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Apró (1913–1994), ungarischer Politiker
 Jószef Apró (1920–2003), ungarischer Leichtathlet